Добровинский — фамилия; имеет женскую форму Добровинская.

Известные носители 
 Добровинский, Александр Андреевич (род. 1954) — адвокат, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».
 Добровинский, Борис Натанович (1912—1993) — советский разведчик времён Второй мировой войны, экономист, японист.
 Добровинский, Евгений Максович (род. 1944) — дизайнер-график, каллиграф.

См. также 
 Дубровинский